La NCAA Division I 2014 si è svolta dal 29 aprile al 3 maggio 2014: al torneo hanno partecipato 6 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la prima volta alla .

Squadre partecipanti 
 01) 
 02) 
 03) 
 04) 
 05) 
 06)

Final Six - Joseph J. Gentile Arena, Chicago

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Premi individuali

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2014
2014